Бичевная — железнодорожная станция в Шигонском районе Самарской области, административный центр сельского поселения Бичевная.

География 
Находится на железнодорожной линии Ульяновск-Сызрань на левом берегу реки Уса на расстоянии примерно 13 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Шигоны.

Население 
Постоянное население составляло 571 человека (русские 78%) в 2002 году, 582 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района